39. breddegrad kan henvise til:

 39. nordlige breddekreds
 39. sydlige breddekreds